Bupyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bupyeong-dong, Incheon, stadsdel, 
 Bupyeong-dong, Busan, stadsdel,